DAA peut désigner :
 Direct Autonomous Authentication
 Authentification Autonome Directe
 .daa, un format de fichier informatique (les fichiers .daa s'ouvrent avec le programme PowerISO) ;
 diplôme d'agronomie approfondie ;
 document administratif d'accompagnement, un document pour le transport de marchandises soumises à droits d'accises (le DAA papier est remplacé aujourd'hui par le DAE (document administratif électronique) ;
 daà : un titre traditionnel béninois.